Bairro localizado no Raposo Tavares (distrito), na região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo. O Parque Ipê faz divisa com os bairros Jardim João XXIII / Jardim Paulo VI ao sul, Jardim Arpoador ao leste e Jardim Amaralina ao sudoeste, além da Rodovia Raposo Tavares (Km 19) ao norte.
Dentro do bairro estão localizados o 75° Distrito Policial, o Colégio Raposo Tavares, a Igreja São Camilo de Lélis (Paróquia Nossa Senhora de Nazaré), a Associação Beneficente Lar Ternura  e o Clube Coopercotia.

O Bairro
O Parque Ipê  é um bairro predominantemente residencial com muitas casas e poucos edifícios. A crescente valorização do bairro e a especulação imobiliária fez aumentar o número de construções residenciais e de comércio local. O acesso rápido à Rodovia Raposo Tavares e ao Rodoanel Mário Covas são alguns dos atrativos do bairro, que também dispõe de várias praças para lazer de crianças e adultos.

O lazer conta ainda com o Parque Jequitibá (antigo Parque Tizo). Uma de suas portarias está dentro dos limites do bairro.

Saúde
Na área da saúde, o posto de saúde mais próximo está localizado no Jardim Paulo VI - UBS Paulo VI que atende aos habitantes do bairro.

Educação 
O bairro oferece 3 escolas/colégios, sendo 2 escolas públicas municipais (E.M.E.F Teófilo Benedito Ottoni / E.M.E.I. Professora Maria José Galvão de Franca Pinto) e 1 colégio particular (Colégio Raposo Tavares).

Transporte 
O acesso ao bairro é preferencialmente feito pela Rodovia Raposo Tavares (Km 19). Em relação ao transporte público, o Parque Ipê conta com duas linhas de ônibus em seus limites (756A-10) - JD. PAULO VI / TERM. ÁGUA ESPRAIADA e (756A-23) - JD. PAULO VI / METRÔ MORUMBI. Entretanto nos bairros próximos, há diversas linha de ônibus disponíveis (7545-10 / 778J-41 / 7903-10 / 714C-10). O bairro será beneficiado com a implantação da futura linha 22 - Bordô do Metrô, ligando São Paulo à Cotia, pelo eixo Raposo Tavares.

Segurança
O Parque Ipê possui o 75° Distrito Policial em seus limites, além de vigilância particular por ronda motorizada.

Bairros de Raposo Tavares

